Dijon Métropole ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Métropole im Département Côte-d’Or in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Sie wurde am 24. Dezember 1999 gegründet und umfasst 23 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich in der Stadt Dijon.

Historische Entwicklung 
Die Communauté de l’agglomération Dijonnaise (COMADI) wurde am 24. Dezember 1999 als Ersatz für den Distrikt Dijon gegründet. 
Zum 1. Januar 2004 traten die Gemeinden Bressey-sur-Tille, Bretenière, Crimolois, Hauteville-lès-Dijon und Magny-sur-Tille bei; im Jahr darauf wurde die Communauté de l’agglomération Dijonnaise in Communauté d’agglomération du Grand Dijon umbenannt, die üblicherweise nur Grand Dijon genannt wird. Im Jahr 2007 trat die Gemeinde Fénay der Communauté bei, am 1. Januar 2013 die Gemeinden Corcelles-les-Monts und Flavignerot.
Mit Wirkung vom 1. Januar 2015 wurde der Gemeindeverband in die Rechtsform einer Communauté urbaine erhoben. Per Dekret vom 28. April 2017 wurde der Verband zur Métropole ernannt.

Mitglieder

Einzelnachweise 

Dijon Metropole
Gemeindeverband im Département Côte-d’Or
Gegründet 1999